Meusch ist der Name von

 Caspar Meusch (Caspar Meuschen; Caspar Meuschius; Kaspar Meusch; Kaspar Meuschen; circa 1584–1620), Fürstlich hessischer Geheimer Kammersekretär
 Hans Meusch (1880–1970), Geschäftsführer des Reichsverbandes des Deutschen Handwerks, Generalsekretär des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages

Siehe auch
 Meuschen